Rock Island kan syfta på:

 Rock Island (musikalbum) – cet 17:e studioalbumet från 1989 av den brittiska rockgruppen Jethro Tull

Geografi

Irland 

 Rock Island (halvö), Munster, County Cork,

Kanada 

 Rock Island, Nunavut, ö,

Kenya 

 Rock Island (ö i Kenya), Kajiado,

USA 

 Rock Island (ort i USA, Florida, Broward County), 
 Rock Island (ort i USA, Oklahoma), Le Flore County, }
 Rock Island, countyhuvudort, Illinois, Rock Island County, 
 Rock Island, Washington, ort i Douglas County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar